Эдуард Ройсc (; ,  — , ) — французско-немецкий историк-библеист и богослов эльзасского происхождения. Принадлежал к либерально-протестантской школе экзегезы, был одним из основоположников документарной теории происхождения Пятикнижия.

Биография 
Изучал филологию в Страсбурге (1819—1822), затем учился в Гёттингене и Галле, изучая богословие и восточные языки. Был под влиянием Шлейемахера. Среди учителей Ройсса были также Иоганн Готфрид Айххорн и Вильгельм Гезениус. Вернувшись в Страсбург, преподавал там на протяжении всей жизни: с 1834 года экстраординарный, с 1836 ординарный профессор Нового Завета, с 1864 года профессор Ветхого Завета. Ройсc отрицал историческую достоверность некоторых сказаний Пятикнижия, отсылая Второзаконие к иерусалимскому духовенству. После перехода Эльзаса под контроль Германии (1871) остался на своём месте. Вышел на пенсию в 1888 году.

См. также 
 Август Эдуард Куниц

Примечания

Литература 
 Лившиц Г. М., Очерки историографии Библии и раннего христианства. — Минск, 1970. — С. 34—37.

Ссылки 
 
 Die Geschichte der heiligen Schriften Neuen Testaments, Halle, 1842; в рус. пер.: Пророки. Историко-литературный этюд, «Восход», 1886, № 10—12; Поэзия древних евреев, там же, 1895, № 1—2; Расцвет израильского государства под властью Давида, — Духовное состояние евр. народа в эпоху Эзры и Нехемии, ОПЕК; История Свящ. книг ВЗ, М., 1964, с. 349—93.

Богословы Германии
Преподаватели Страсбургского университета